Die Eredivisie 1968/69 war die 13. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1968 und endete am 1. Juni 1969.

Meister wurde zum neunten Mal Feijenoord Rotterdam. Absteigen mussten Fortuna SC Geleen und RKSV Volendam.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab. Zur Ermittlung der Absteiger wurden bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele angeordnet.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Abstieg) – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
Da RKSV Volendam, AZ Alkmaar und DOS Utrecht am Saisonende die gleiche Punktzahl hatten, mussten diese Vereine nochmal gegeneinander antreten. Der Letzte stand als zweiter Absteiger fest.

Die Meistermannschaft von Feijenoord Rotterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1968/69